Sandokan – personaggio immaginario creato da Emilio Salgari

Animazione 
All'arrembaggio Sandokan – serie televisiva a disegni animati prodotta dalla BRB Internacional nel 1991, liberamente ispirata ai racconti di Emilio Salgari; i personaggi sono animali antropomorfi, e Sandokan è una tigre.
Sandokan - La tigre della Malesia – serie prodotta nel 1998 dalla RAI, i personaggi sono umani, e i protagonisti sono ringiovaniti.
Sandokan II - La tigre ruggisce ancora – seguito della serie precedente prodotto nel 2001.
Sandokan III - Le due tigri – seguito delle due serie precedenti prodotto nel 2006

Cinema e televisione 
Sandokan, la tigre di Mompracem – film del 1963 diretto da Umberto Lenzi
 Sandokan contro il leopardo di Sarawak – film del 1964 diretto da Luigi Capuano
 Sandokan alla riscossa – film del 1964 diretto da Luigi Capuano
 Le tigri di Mompracem – miniserie televisiva del 1974, diretta dal Ugo Gregoretti (dal soggetto di Emilio Salgari). Interpreti: Gigi Proietti, Toni Dimitri, Carlo Hintermann.
Sandokan – sceneggiato televisivo del 1976, diretto da Sergio Sollima con l'interpretazione di Kabir Bedi.
Sandokan (parte prima) – prima parte della riduzione cinematografica del precedente sceneggiato.
Sandokan (parte seconda) – seconda parte della riduzione cinematografica.
La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa! – film del 1977, seguito dello sceneggiato originario, diretto ancora da Sergio Sollima.
Il ritorno di Sandokan – miniserie televisiva del 1996, diretto da Enzo G. Castellari, slegato da Sandokan alla riscossa!.
 Il figlio di Sandokan, miniserie televisiva Rai del 1998 prodotta e mai trasmessa, per la regia di Sergio Sollima; seguito del film "La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa!" dello stesso regista.

Musica 
Sandokan/Sweet Lady Blue – singolo degli Oliver Onions del 1976
Sandokan - Dalla colonna sonora originale dello sceneggiato televisivo – album degli Oliver Onions del 1976 della relativa colonna sonora della serie

Persone 
Francesco Schiavone, boss del clan dei Casalesi della Camorra casertana, detto Sandokan.